Делони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Делони, Дженни (1866—1949) — американская художница, педагог и общественный деятель.
 Делони, Томас (1543—1600) — английский писатель, поэт, прозаик и композитор.